

Geografia 
 Asso – comune della provincia di Como.
 Asso – città della Turchia (in lingua locale Behramkale)
 Asso – antica città nell'Epiro meridionale
 Asso – fiume del Salento
 Asso – torrente della provincia di Siena

Personaggi 
 Asso – personaggio de I segreti dell'isola misteriosa
 Asso – personaggio dei fumetti DC Comics, membro della Banda della Scala Reale
 Asso – cane di Batman

Altro 
 Asso – film del 1981 diretto dalla coppia Castellano e Pipolo
 Asso – azienda che produce gommoni semirigidi
 Asso – carta da gioco
 Asso – pilota militare di eccezionale abilità
 Raymond Asso – paroliere francese